Walid Derardja, né le  à Boudouaou en Algérie, est un footballeur algérien, qui évolue au poste d'ailier au MC Oran.

Biographie 

Il est sélectionné par Christian Gourcuff pour disputer en , les matchs de qualification de la CAN 2017.

Statistiques

Palmarès 
 Avec le MC El Eulma : 
 Meilleur buteur du championnat d'Algérie lors de la saison 2014-2015

 Avec le MC Alger :
 Vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1990
Naissance à Boudouaou
Footballeur algérien
Joueur du NA Hussein Dey
Joueur du MC El Eulma
Joueur du MC Alger
Joueur du MC Oran